Фамилија Манзо има више значења:

 Фамилија Манзо, Колонија Колорадо Нумеро Сијете (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Манзо, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику